

Tabell 
{|
|-
| 

| 

|}

Resultat

Målgörare

Externa länkar

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 (Uefa)